Tányéros Gergő (Vác, 1989. december 14. –) magyar labdarúgó, aki jelenleg a Deutschkreutz játékosa.

Pályafutása

Család 
Testvére, Tányéros Ádám a Csákvári TK labdarúgója.

Források 
Tányéros Gergő adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
Tányéros Gergő adatlapja a hlsz.hu oldalon

1989-ben született személyek
Váciak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Vác FC labdarúgói
Élő személyek